Fünf Schiffe der britischen Marine trugen den Namen HMS Essex, nach der britischen Grafschaft Essex.

 Die erste HMS Essex (1653) war ein Linienschiff mit 60 Kanonen, das 1653 vom Stapel lief und 1666 in der Viertageschlacht von den Holländern erbeutet wurde. 

 Die zweite HMS Essex (1679) war ein Linienschiff dritter Klasse mit 70 Kanonen, das 1679 gebaut und 1700 erneuert wurde und  1759 während der Seeschlacht in der Quiberon-Bucht durch Strandung verloren ging. 

 Die dritte HMS Essex (1760) war ein Linienschiff dritter Klasse mit 64 Kanonen der gleichnamigen Klasse, das 1760 vom Stapel lief und 1799 verkauft wurde. 

 Die vierte HMS Essex war die amerikanische Fregatte USS Essex (1799), die nach ihrer Eroberung 1814 in die Royal Navy übernommen 1837 zum Abwracken verkauft wurde.

 Die fünfte HMS Essex (1901) war ein Panzerkreuzer, der 1901 vom Stapel lief und 1921 zum Abwracken verkauft wurde.

Literatur 
 

Essex